Indija:
 Delhi (grad), grad u Indiji
 Delhi (teritorij glavnog grada), teritorijalna organizacijska jedinica u Indiji

SAD:
 Delhi, Iowa, Iowa
 Delhi, Kalifornija, Kalifornija
 Delhi, Louisiana, Louisiana
 Delhi, New York, New York
 Delhi, Teksas, Teksas

Vidi još 
 New Delhi